Das Briefmonopol ist ein Spezialfall des Postmonopols

 Briefmonopol (Deutschland)
 Briefmonopol (Österreich)
 Briefmonopol (Schweiz)

siehe auch: Postmonopol